Antar, société de pétrochimie, à l'origine d'Antargaz ;
 Antar, symphonie de Nikolaï Rimski-Korsakov.

Comme nom 
 Antar, poète arabe du  ;
 Roda Antar (1980-), footballeur libanais.

Homonymie de patronyme